Vladimir Andrejevič Repnjov (), ruski hokejist, * 9. januar 1949, Moskva, Rusija.

Repnjov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Krila Sovjetov, skupno je na 270-ih prvenstvenih tekmah dosegel 73 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo, in enem Kanadskem pokalu, na katerem je osvojil srebrno medaljo. Za reprezentanco je skupno nastopil na devetindvajsetih tekmah, na katerih je dosegel sedem golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 16
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 23
| 7
| 5
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 10
| 7
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Moskovski športniki